Fleesensee bezeichnet:

 Fleesensee, See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Land Fleesensee, Ferienanlage am gleichnamigen See
 Fleesensee, ein 1978 gebautes Schiff vom Typ Poseidon